Zawody w judo na 2. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 
zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) dla sportowców-żołnierzy, które odbyły się w chorwackim Zagrzebiu w sierpniu 1999 roku podczas światowych igrzysk wojskowych. W dniu 15 sierpnia 1999 Artur Kejza zdobył brązowy medal w kat. średniej.

Kategorie wagowe

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w judo
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999
Judo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe